Agon ( – zawody, zebranie)

 agon – część komedii staroattyckiej
 Agon – zespół muzyczny
 Agon – balet Igora Strawińskiego z 1957 r.
 Agon – albańsko-grecko-francuski film fabularny z 2012 r.